6 miejscowości w Polsce:
 Radzyń Chełmiński, miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim
 Radzyń Podlaski, miasto powiatowe w województwie lubelskim
 Radzyń – wieś w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Sława 
 Radzyń – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów 
 Radzyń-Wieś – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim, w gminie Radzyń Chełmiński
 Radzyń-Wybudowanie – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim, w gminie Radzyń Chełmiński

Linki zewnętrzne